Челма — река в России:
 Челма — река в Архангельской области
 Челма (приток Важинки)
 Челма (приток Самины)

См. также 
 Челма — остановочный пункт и бывшая промежуточная железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 302,07 км Мурманской железной дороги.